In 1911/12 werd het elfde voetbalkampioenschap van Noordwest-Saksen gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond. SpVgg Leipzig-Lindenau werd kampioen en plaatste zich voor de Midden-Duitse eindronde. Na duidelijke overwinningen op Budissa Bautzen, Chemnitzer BC en Dresdner SC versloeg de club in de finale Wacker Halle.

Hierdoor plaatste de club zich ook voor de eindronde om de Duitse landstitel. De club bereikte de halve finale en verloor daar van Karlsruher FV.

1. Klasse

2. Klasse

Groep A

Groep B

Het is niet bekend of Fortuna en VfR Leipzig nog tegen elkaar speelden om te bepalen wie deelnam aan de promotie-eindronde.

Promotie/degradatie play-off

Externe links
 Leipziger Fussballverband
 Euroleagues

Noordwest-Saksisch voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1911/12